Hekaerge () ist in der griechischen Mythologie:

 ein Beiname der Artemis (Clemens von Alexandria Stromateis 5,8,48,4f.)
 eine Jungfrau aus Hyperborea, die in Delos kultisch verehrt wurde, siehe Hekaerge (Hyperborea)
 eine kultisch verehrte Dienerin der Artemis aus Melitaea in Thessalien, siehe Aspalis
 eine kultisch verehrte Jungfrau aus Keos, siehe Hekaerge (Keos)

Siehe auch:
 Hekaergos